Trichochermes är ett släkte av insekter som beskrevs av George Willis Kirkaldy 1904. Trichochermes ingår i familjen spetsbladloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spetsbladloppor
Trichochermes